Powstanie Cristeros (hisz. Powstanie Chrystusowców), znane również jako Cristiada – okres kilkuletnich walk w Meksyku pomiędzy powstańczym ruchem o podłożu katolickim nazywanym Cristero a antyklerykalnym rządem meksykańskim w latach 1926–1929
 Cristiada (w kinach amerykańskich: For Greater Glory) – film historyczny produkcji meksykańskiej